Porter hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Alisan Porter (1981-), actriz infantil, cantante, y bailarina estadounidense. 
 Cameron Porter (1993-), futbolista estadounidense.
 Cole Porter (1891-1964), compositor y letrista de música popular estadounidense.
 Edwin S. Porter (1870-1941), director de cine estadounidense.
 Eleanor H. Porter (1868-1920), escritora estadounidense conocida por la novela Pollyanna
 Gregory Porter (1971-), cantante de jazz, compositor y actor estadounidense.
 Julio Porter (1916-1979), guionista de cine y televisión argentino.
 Michael Porter (1947-), profesor en la Escuela de Negocios de Harvard.
 Otto Porter (1993-), jugador de baloncesto estadounidense.
 Roy Porter (1946-2002), historiador británico destacado por su trabajo sobre la historia de la medicina.
 Russell W. Porter (1871-1949), artista, ingeniero, explorador y astrónomo aficionado estadounidense.

Botánicos 
A.F.Porter - A.F. Porter fl. 1982 
A.Porter - Annie Porter 1910- 
C.E.Porter - Carlos Emilio Porter 1868-1942 
Ced.Porter - Cedric Lambert Porter 1905-2000 
Ch.Porter - Charles Lyman Porter 1889- 
D.Porter - David Porter fl. 1974 
D.M.Porter - Duncan MacNair Porter 1937- 
J.P.Porter - J.P. Porter fl. 1942 
J.M.Porter - James Mark Porter 1956- 
J.L.Porter - John L. Porter 1964- 
L.Porter - Lilian E. Porter 1885-1973 
M.Porter - Michael Porter fl. 1990 
R.K.Porter - Robert Ker Porter 1779-1842 
Thomas Conrad Porter 1822-1901

Geografía, territorios, lugares 
 Condado de Porter, condado en el estado estadounidense de Indiana.

Astronomía 
 Porter (cráter), cráter de impacto de la Luna.
 Porter (cráter marciano), cráter del planeta Marte.

Otros casos 
 Análisis Porter de las cinco fuerzas, modelo estratégico elaborado por el ingeniero y profesor Michael Porter de la Escuela de Negocios Harvard, en el año 1979.
 Clase Porter, tipo de destructores de la Armada de los Estados Unidos con un desplazamiento de 1850 toneladas.
 Estrategias genéricas de Porter, estrategias genéricas recomendadas por el profesor Michael Porter de la escuela de negocios Harvard Business School.
 Hipótesis de Porter, estricta regulación ambiental que aumenta la eficacia e innovación empresarial, mejorando la competitividad, que fuera formulada por el economista Michael Porter.
 Pilatus PC-6 Porter, transporte de aplicaciones generales monomotor de fabricación suiza.
 Porter (cráter), cráter del planeta Marte o Russell W. Porter, astrónomo estadounidense en honor de quien se le dio nombre al cráter mencionado.
 Porter (cerveza), cerveza del Reino Unido.
 Porter (banda), banda mexicana de rock experimental originaria de Guadalajara.
 Porter Airlines, aerolínea regional de Canadá.